Євре́йська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Єврейська — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Староєврейська — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Єврейська — колишня назва вулиці Гагаріна у Черкасах.

Вулиці